Oriëntatiepunt, beeldbepalende plaatsen, gebouwen of objecten in het landschap.
Landmark Worldwide, organisatie die zelfverbeteringscursussen aanbiedt, voortgekomen uit EST.
National Historic Landmark
Landmark Speed Test, een Benchmarking Tool van Landmark Research International Corporation